Die International Women’s Open 2008 waren ein Tennis-Rasenplatzturnier für Frauen in Eastbourne. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 2008. Das Turnier fand vom 16. bis 21. Juni 2008 statt.

Im Einzel gewann Agnieszka Radwańska gegen Nadja Petrowa mit 6:4, 6:711 und 6:4. Im Doppel gewann die Paarung Cara Black / Liezel Huber mit 2:6, 6:0 und 10:8 gegen Květa Peschke / Rennae Stubbs.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2008
Tennisturnier in Eastbourne